AFC Ajax in het seizoen 2016/17 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2016/17 (vrouwen)